|-
| (47901) 2000 GH54||||5 квітня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (47902) 2000 GM55||||5 квітня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (47903) 2000 GX55||||5 квітня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (47904) 2000 GW56||||5 квітня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (47905) 2000 GN63||||5 квітня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (47906) 2000 GV67||||5 квітня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (47907) 2000 GT71||||5 квітня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (47908) 2000 GH72||||5 квітня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (47909) 2000 GC74||||5 квітня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (47910) 2000 GY74||||5 квітня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (47911) 2000 GT76||||5 квітня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (47912) 2000 GA81||||6 квітня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (47913) 2000 GR81||||6 квітня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (47914) 2000 GM90||||4 квітня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (47915) 2000 GG91||||4 квітня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (47916) 2000 GA98||||7 квітня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (47917) 2000 GO100||||7 квітня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (47918) 2000 GN101||||7 квітня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (47919) 2000 GS101||||7 квітня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (47920) 2000 GZ104||||7 квітня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (47921) 2000 GW106||||7 квітня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (47922) 2000 GK109||||7 квітня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (47923) 2000 GJ111||||3 квітня 2000||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (47924) 2000 GS113||||7 квітня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (47925) 2000 GC118||||2 квітня 2000||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (47926) 2000 GK135||||8 квітня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (47927) 2000 GG148||||5 квітня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (47928) 2000 GD154||||6 квітня 2000||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (47929) 2000 GZ156||||6 квітня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (47930) 2000 GK159||||7 квітня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (47931) 2000 GG167||||4 квітня 2000||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (47932) 2000 GN171||||1 квітня 2000||Обсерваторія Кітт-Пік||Аріанна Ґлезон
|-
| (47933) 2000 HS7||||27 квітня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (47934) 2000 HU7||||27 квітня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (47935) 2000 HR11||||28 квітня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (47936) 2000 HS29||||28 квітня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (47937) 2000 HB44||||25 квітня 2000||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (47938) 2000 HL45||||26 квітня 2000||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (47939) 2000 HO58||||25 квітня 2000||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (47940) 2000 HE59||||25 квітня 2000||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (47941) 2000 HU61||||25 квітня 2000||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (47942) 2000 HW76||||27 квітня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (47943) 2000 HS77||||28 квітня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (47944) 2000 JK12||||5 травня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (47945) 2000 JY18||||3 травня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (47946) 2000 JB52||||9 травня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (47947) 2000 JT72||||2 травня 2000||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (47948) 2000 KD32||||28 травня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (47949) 2000 KW34||||27 травня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (47950) 2000 MP||2000 MP||24 червня 2000||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (47951) 2000 OS15||||23 липня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (47952) 2000 OM16||||23 липня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (47953) 2000 QJ27||||24 серпня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (47954) 2000 QF40||||24 серпня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (47955) 2000 QZ73||||24 серпня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (47956) 2000 QS103||||28 серпня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (47957) 2000 QN116||||28 серпня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (47958) 2000 QV142||||31 серпня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (47959) 2000 QP168||||31 серпня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (47960) 2000 RS54||||3 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (47961) 2000 RR69||||2 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (47962) 2000 RU69||||2 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (47963) 2000 SO56||||24 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (47964) 2000 SG131||||22 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (47965) 2000 SP148||||24 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (47966) 2000 SE261||||24 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (47967) 2000 SL298||||28 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (47968) 2000 TZ55||||1 жовтня 2000||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (47969) 2000 TG64||||5 жовтня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (47970) 2000 UR62||||25 жовтня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (47971) 2000 VO4||||1 листопада 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (47972) 2000 VW15||||1 листопада 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (47973) 2000 VL46||||3 листопада 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (47974) 2000 WN23||||20 листопада 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (47975) 2000 WE26||||21 листопада 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (47976) 2000 WU88||||20 листопада 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (47977) 2000 WC154||||30 листопада 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (47978) 2000 WJ166||||24 листопада 2000||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (47979) 2000 WD179||||25 листопада 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (47980) 2000 WM179||||26 листопада 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (47981) 2000 WG183||||30 листопада 2000||Обсерваторія Ґноска||Стефано Спозетті
|-
| (47982) 2000 WQ187||||16 листопада 2000||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (47983) 2000 XX13||||4 грудня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (47984) 2000 XE20||||4 грудня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (47985) 2000 XV41||||5 грудня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (47986) 2000 YN3||||18 грудня 2000||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (47987) 2000 YY8||||20 грудня 2000||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (47988) 2000 YV25||||22 грудня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (47989) 2000 YD35||||28 грудня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (47990) 2000 YV68||||28 грудня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (47991) 2000 YK73||||30 грудня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (47992) 2000 YY103||||28 грудня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (47993) 2000 YM105||||28 грудня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (47994) 2000 YN118||||30 грудня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (47995) 2000 YE133||||30 грудня 2000||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (47996) 2000 YY139||||31 грудня 2000||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (47997) 2001 AD20||||2 січня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (47998) 2001 AZ44||||15 січня 2001||Обсерваторія Оїдзумі||Такао Кобаяші
|-
| (47999) 2001 BC9||||19 січня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (48000) 2001 BX37||||21 січня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|}

47900